Теплоэлектроцентраль № 3 (ТЭЦ-3):
 Алексеевская ТЭЦ-3
 Алматинская ТЭЦ-3 (ранее Алматинская ГРЭС)
 Барнаульская ТЭЦ-3
 Волгоградская ТЭЦ-3
 Ивановская ТЭЦ-3
 Казанская ТЭЦ-3
 Карагандинская ТЭЦ-3
 Кировская ТЭЦ-3
 Комсомольская ТЭЦ-3
 Красноярская ТЭЦ-3
 Минская ТЭЦ-3
 Могилевская ТЭЦ-3
 Новосибирская ТЭЦ-3
 Норильская ТЭЦ-3
 Омская ТЭЦ-3
 Павлодарская ТЭЦ-3
 Тверская ТЭЦ-3
 Томская ТЭЦ-3
Ульяновская ТЭЦ-3
 Уфимская ТЭЦ-3
 Хабаровская ТЭЦ-3
 Харьковская ТЭЦ-3 (Салтовка)
 Челябинская ТЭЦ-3
 Шымкентская ТЭЦ-3
 Энгельсская ТЭЦ-3 
 Ярославская ТЭЦ-3

См. также 
 ТЭЦ (значения)